

Patronymie 

 Jean-Pierre Duprey (1930 - 1959), un poète et sculpteur français.
  Pierre Duprey (1922-2007), évêque français.
 Thierry Duprey de Vorsent (1970 -), un skipper français.

Toponymie 
La Duprey est un hameau de la commune du Marin en Martinique

Patronyme français